Takács János
 Takács János (19. század) orvos
 Takács János (1921–1979) állatorvos, egyetemi tanár
 Takács János (1931) nagykanizsai közgazdász
 Takács János (1954) világbajnok asztaliteniszező
 Takács János (1960) az Electrolux magyarországi vezetője, üzletember
 Takács János (1967) olimpiai negyedik helyezett birkózó
 Takács János, gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár
 Takács János (1972), labdarúgó-játékvezető

 Takách János
 Takách János (1902–1954) katolikus pap